

Musica 
 Phobia – album discografico dei The Kinks del 1993
 Phobia – album discografico dei Breaking Benjamin del 2006
 Phobia – gruppo musicale grindcore statunitense

Altro 
 Fobia (Phobia) – film diretto da John Huston del 1980
 Phobia – super criminale dei fumetti DC Comics, nemico dei Teen Titans
 Phobia – videogioco per computer del 1989